

Patronyme 

 La famille de Croÿ est une famille de la haute noblesse européenne.
 Philippe de Croÿ (1801-1871), général prussien.
 Jürgen Croy, ancien gardien de but est-allemand de football

Toponyme 

 L'île de Croÿ, une des îles Kerguelen.

Croy, North Lanarkshire, localité proche de Glasgow.
 Croy, localité proche d'Inverness.

Croy, hameau de la commune de Laarbeek.
 Château Croy, château du Brabant-Septentrional.

Croy, commune du canton de Vaud.